— крупное японское агентство по поиску талантов (т. е. компания, занимающаяся поиском, воспитанием и продвижением артистов). Выступает в роли менеджера таких актрис, как Юко Такэути (известной по фильму «Ima, Ai ni Yukimasu»), Мики Накатани («Densha Otoko») и Ко Сибасаки («Koi Suru Socrates»).

Музыкальные исполнители 
 Идолы
 Momoiro Clover Z
 Участницы: Канако Момота, Сиори Тамаи, Аяка Сасаки, Рэни Такаги
 Shiritsu Ebisu Chugaku
 Участницы: Рика Маяма, Аяка Ясумото, Айка Хирота, Мирей Хосина, Рина Мацуно, Хитана Касиваги, Кахо Кобаяси, Рико Накаяма
 Team Syachihoko
 Участницы: Хонока Акимото, Тиюри Ито, Харуна Сакамото, Нао Сакура, Юдзуки Огуро
 Tacoyaki Rainbow
 Участницы: Куруми Хори, Сакура Аяки, Саки Киён, Карэн Нэгиси, Маи Харуна
 Batten Showjo Tai
 <small>Участницы: Ай Кияма, Рико Уэда, Киина Харуно, Сакура Сэта, Ариса Нисигаки, Сора Хосино 
 3B Junior (подготовительное подразделение)
 Rock A Japonica
Участницы:Ами Утияма, Рина Найто, Рука Сиина, Тихо Такаи, Мисато Хирасэ
 Tokimeki Sendenbu
 YUI

Артисты

Женщины 
 Идзуми, Рика
 Кавабэ, Тиэко
 Китагава, Кэйко
 Накадзима, Мэгуми
 Сибасаки, Ко
 Акари Хаями

Мужчины 
 Андо, Масанобу
 Кониси, Хироки

Музыкальные исполнители, которыми Stardust Promotion занимается в партнёрстве с другими компаниями 
 ORANGE ORANGE
 mihimaru GT
 GReeeeN

Артисты, аффилированные в прошлом 
 Савадзири, Эрика
 Юкина Касива (бывшая участница группы Momoiro Clover Z, а через несколько лет после ухода из агентства — группы Nogizaka46)
 Кодзима, Харуна (теперь участница AKB48, представляемая агентством «Ogi Productions»)

Примечания

Ссылки 
 

 
Компании Японии
Компании, основанные в 1979 году
Букинг-агентства
Модельные агентства
Лейблы звукозаписи Японии